Хумде — термин имеет следующие значения:

в Непале:
 Хумде — горная деревня в районе Мананг
 Хумде (аэропорт) — небольшой высокогорный аэропорт, расположенный в деревне Хумде (также называемый аэропортом «Мананг»)